Lorentz Márton (Budapest, 1995. február 1. –) magyar labdarúgó. Posztját tekintve hátvéd, a Paksi FC játékosa.

Jegyzetek

Források 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Videoton labdarúgói
A Dunaújváros PASE labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói